Alamans de Dròt (en francès Allemans-du-Dropt) és un municipi occità, de l'Agenès (Guiena), situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Dietwiller

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona